Es un personaje ficticio perteneciente a la serie de anime Gundam Seed. Él es un antagonista en la Era Cósmica de Gundam. Kinryu Arimoto dobla su voz en japonés.

Identidad 
Patrick Zala es un Coordinador, nacido en total secreto debido a la prohibición de manipulación genética, en la Federación Atlántica el año 23 de la Era Cósmica.

Patrick Zala es el líder del Consejo Supremo de PLANT durante el transcurso de la serie Gundam Seed, su comportamiento es radical debido a la muerte de su esposa Lenore en el incidente de Valentín Sangriento, culpa de ello a todos los Naturales.

Patrick Zala es el padre de Athrun Zala.

Gundam Seed 
La aflicción creada por la muerte de su esposa, Lenore Zala, le han hecho un hombre guiado por su ira, odio y deseo de venganza. Esto le hace ser fácilmente manipulable por el Comandante de ZAFT Rau Le Creuset, al que Patrick considera su mano derecha. Le Creuset en cambio planea la destrucción de todos los humanos, ya sean Coordinadores o Naturales.

A diferencia de su predecesor y compañero en el Consejo Supremo de PLANT Siegel Clyne, Patrick desea la destrucción de todos los naturales, pues los ve como seres inferiores que solo constituyen una amenaza. Su visión de estos se debe en gran parte a la muerte de su esposa en el ataque perpetrado por miembros extremistas de la Alianza pertenecientes al Blue Cosmos, que dispararon un misil nuclear a la colonia agrícola Junius 7 asesinado a cientos de miles de civiles.

Su ascensión al puesto de Presidente de PLANT le confirió gran poder militar, el cual usa durante la Operación Spitbreak. Los calamitosos resultados de la operación lo empujan a un estado mental rozando la locura. Este estado se exacerbó tras el robo del prototipo ZGMF X10A Freedom Patrick Zala inicia una persecución a todos los seguidores de Siegel Clyne que desemboca en la muerte de este y en la huida de su hija, Lacus Clyne, en la nueva nave de combate Eternal. Tras esto envía a su propio hijo Athrun tras el ZGMF X10A Freedom, asignándole el prototipo ZGMF-X09A Justice, al regresar Athrun en una lanzadera y negarse este a divulgar la localización de los mobile suit desaparecidos, ZGMF-X10A Freedom Gundam y ZGMF-X09A Justice Gundam, Patrick le dispara despiadadamente.

Patrick ordena a ZAFT construir la GENESIS, una súper arma de destrucción masiva, que no duda en usar contra la flota de la Alianza Terrestre. Tras revelar su poder destructivo, airea un discurso en el que define a los Coordinadores como "la nueva humanidad". Patrick destruye la flota espacial de la Alianza Terrestre junto con la base lunar del Cráter Ptolemaeus con el GENESIS obteniendo una victoria indiscutible. Pero no satisfecho con ello ordena apuntar nuevamente el GENESIS hacia la tierra, incluso si la flota de ZAFT aun esta en el ángulo del disparo.

El comandante de ZAFT Ray Yuri se opone fuertemente a destruir toda la vida en la tierra, pero es fatalmente herido por Patrick, quien activa la cuenta atrás para un nuevo disparo del GENESIS. Herido de muerte el comandante Yuri fue capaz de disparar varias veces a Patrick.

Athrun llega poco después de este incidente y recoge a su padre, Patrick según muere en los brazos de Athrun pidiendo a su hijo que dispare el GENESIS y complete su sueño de un mundo regido por Coordinadores. En vez de esto Athrun intenta parar la cuenta atrás del GENESIS, al no poder, auto destruye el ZGMF-X09A Justice en el reactor principal del GENESIS destruyendo esta súper arma, desintegrando el cuerpo de Patrick en el proceso.

Post-Gundam SEED 

El legado de Patrick Zala vive a través de un grupo de Coordinadores que mantienen vivas sus ideas xenófobas, incluyendo el veterano uniforme verde Sato. El año 73 de la Era Cósmica ese grupo logra una masacre colectiva de Naturales haciendo que los restos de la colonia Junius Seven abandone la órbita y caiga sobre la tierra. Esta operación fue llamada "Operación Break the World". La cual desemboca en la Segunda guerra de Valentín Sangriento.

Personajes de Gundam
Personajes masculinos en anime y manga

en:List of Mobile Suit Gundam SEED characters#Patrick Zala
ja:機動戦士ガンダムSEEDの登場人物#パトリック・ザラ